A volán kisbetűvel a kormánykerék szinonimája.
 Volán zenekar az 1970-es években
 Nagybetűvel az 1970–1990 között alakult Volán Vállalatok nevében szerepel, ezek:
 Agria Volán
 Ajkai Volán
 Alba Volán
 Bács Volán
 Bakony Volán
 Balatonfüredi Volán
 Balaton Volán
 Borsod Volán
 Dudari Volán
 Gemenc Volán
 Hajdú Volán
 Hatvani Volán
 Jászkun Volán
 Kapos Volán
 Kisalföld Volán
 Körös Volán
 Kunság Volán
 Mátra Volán
 Nógrád Volán
 Pannon Volán
 Pápai Volán
 Somló Volán
 Sümegi Volán
 Szabolcs Volán
 Tapolcai Volán
 Tisza Volán
 Várpalotai Volán
 Vasi Volán
 Vértes Volán
 Volánbusz
 Zala Volán